Менешть () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Менешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Менешть.
 Менешть () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Менешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Менешть.
 Менешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кука.